Matthieu est un nom propre qui peut faire référence à :

Anthroponyme 

 Matthieu, un prénom masculin.
 Matthieu, un patronyme français.
 , plusieurs saints du christianisme.

Toponyme 
 Île Saint-Matthieu

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom